Aktív (cselekvő), mint igenem
Aktív, tv-műsor